Пли́нио Ферна́ндо (род.15 сентября 1947 года, Тунис) — итальянский актёр и скульптор.

Биография 

Плинио и его сестра Лаура родились в итальянской семье доктора медицины Плинио Фернандо и Ильды Сория (Ilda Soria).
В 1952 году семья Фернандо переехала в Италию, в Рим. Плинио на тот момент было пять лет, а Лауре два года.

После школы он учился на электромеханика, однако получив диплом работать по профессии не стал, а поступил в театральную академию, где изучал игру по «системе Станиславского», позже играл в театре «Anfitrione». Там он познакомился с режиссёром и соавтором сценариев первых серий о Фантоцци Лучано Сальче.

В фильмах о Фантоцци играл роль его дочери Марианджелы.
Само имя «Марианджела» было выбрано не случайно: в 70-х и 80-х годах в Италии оно использовалось как жаргонизм для обозначения не очень привлекательных женщин.

Снявшись в восьми фильмах о Фантоцци, Плинио в 1993 году уходит из кино и начинает учиться живописи и скульптуре. Обучению он посвятил около десяти лет.

В основном создаёт скульптуры, которые подражают периоду средневековья, бюсты воинов, батальные сцены и лошадей. Трудиться над некоторыми скульптурами ему помогает его сестра Лаура — архитектор, дизайнер и ювелир.

Снимался в фильмах 
 1975 - Фантоцци — Марианджела, дочь Фантоцци
 1976 - Фантоцци Второй Трагический — Марианджела, дочь Фантоцци
 1977 - Sturmtruppen
 1978 - Melodrammore 
 1980 - Фантоцци против всех — Марианджела, дочь Фантоцци
 1982 - Рассказать, возбудить, раскрутить — жена Цукипера
 1983 - У Фантоцци опять неприятности — Марианджела, дочь Фантоцци
 1985 - Фраккия против Дракулы  — Kлема 
 1986 - Суперфантоцци — Марианджела, дочь Фантоцци
 1988 - Фантоцци уходит на пенсию — Марианджела, дочь Фантоцци
 1990 - Фантоцци берёт реванш — Марианджела, дочь Фантоцци
 1993 - Фантоцци в раю — Марианджела, дочь Фантоцци

Ссылки 
 
 Интервью Плинио Фернандо газете Libero. 30/11/08 г. 

Комики Италии